Александр Колчак: Колчак, Александр Васильевич (1874—1920) — российский политический деятель, адмирал.
 Колчак, Александр Ростиславович (1933—2019) — сын Ростислава Колчака, внук Александра Колчака и Софьи Колчак.